Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Onyx, du nom du minéral onyx. Un autre a été rebaptisé avant d'être lancé :
 Le  était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee lancé en 1808 et vendu en 1819.
 Le  était un brick-sloop de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1822 et vendu en 1837.
 Le  était un packet de fer à rames lancé en 1845 et vendu en 1854.
 Le  était une canonnière à hélice en bois de la classe Cheerful lancée en 1856. Il est devenu un bateau de chantier naval en 1869 et a été démantelé en 1873.
 Le  est une vedette lance-torpilles lancée en 1892. Elle est devenue un navire de dépôt en 1907 et a été rebaptisée HMS Vulcan II en 1919. Il a été vendu en 1924.
 Le  est un dragueur de mines de classe Algerine lancé en 1942 et mis au rebut en 1967.
 Le  devait être un sous-marin de la classe Oberon. Il a été transféré à la Marine royale canadienne et renommé  avant son lancement en 1964.
 Le  était un sous-marin de la classe Oberon lancé en 1967. Il a été désarmé en 1990 et remis au Warship Preservation Trust en 1991.